Rybenka je český rodový název pro několik druhů hmyzu z řádu rybenky (Zygentoma):

Nicoletiidae
 Atelura  
 Atelura formicaria  – rybenka mravenčí

Lepismatidae
 Ctenolepisma 
 Ctenolepisma lineata  – rybenka jižní
 Lepisma  
 Lepisma saccharina  – rybenka domácí
 Thermobia  
 Thermobia domestica  – rybenka skleníková

Externí odkazy